Площа Льва Толстого — назва площ у кількох населених пунктах.

У Києві:
 Площа Льва Толстого — площа в Києві
 «Площа Льва Толстого» — станція метро в Києві

Площа Льва Толстого — площа в Санкт-Петербурзі.

Толстого Льва площа
Об'єкти, названі на честь Льва Толстого